Elbasan kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Elbasan, ort och kommun, Elbasan prefektur, 
 Elbasan distrikt, distrikt, Elbasan prefektur, 
 Elbasan prefektur, prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar